Tolon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Toulon, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Ghana 

 Tolon, ort,

Grekland 

 Tolo (ort), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar